Udby Sogn henviser til flere artikler:
 Udby Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune og i Stege-Vordingborg Provsti
 Udby Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune (tidligere Rougsø Kommune) og i Norddjurs Provsti
 Udby Sogn (Middelfart Kommune) – et sogn i Middelfart Kommune (tidligere Nørre Aaby Kommune) og i Middelfart Provsti
 Udby Sogn (Holbæk Kommune) – et sogn i Holbæk Kommune og i Holbæk Provsti